Schmücke, een gebergte in het Thüringer Woud in Duitsland
 Schmücketunnel, een tunnel van de A71 die onder het Duitse gebergte Schmücke loopt
 An der Schmücke, een Verwaltungsgemeinschaft in Thüringen (Duitsland)
 Schmücke dich, o Liebe Seele (BWV180), een cantate van J.S. Bach